Дрю Друри (; , Лондон — , там же) — британский энтомолог, один из передовых в своё время.

Отец Дрю был мастером серебряных дел, и Дрю унаследовал дело в 1748 году. В 1789 году он оставил дело и полностью посвятил время энтомологии. Он углубился в энтомологию и стал президентом общества энтомологов Лондона в 1780—1782 годах. Умер в Turnham Green (общественный парк расположенный возле шоссе Чизик, в предместье Чизик, в Лондоне) и был похоронен в Сент-Мартин-ин-зе-Филдсе.

С 1770 до 1787 год он опубликовал три тома: Иллюстрации натуральной истории (), в котором выставлены больше 240 рисунков экзотических насекомых. Позже он был с исправлениями переиздан под новым названием «Иллюстрации экзотической энтомологии» () в 1837 году.

Дрю Друри был заядлым коллекционером, и его энтомологическая коллекция составляет 11000 экземпляров.

Иллюстрации экзотической энтомологии

Ссылки 

 Illustrations of exotic entomology- online pictures
 BDH Illustrations of exotic entomology complete

Литература 
 Gilbert, P. 2000: Butterfly Collectors and Painters. Four centuries of colour plates from The Library Collections of The Natural History Museum, London. Singapore, Beaumont Publishing Pte Ltd : X+166 S. 27-28, Portr., 88-89, 140—141, 148—149: Lep.Tafel
 Griffin, F. J. 1940: Proc. R. Ent. Soc. London (A) 15 49-68
 Haworth, A. H. 1807 Trans. Ent. Soc. London 1 33-34
 Heppner, J. B. 1982 J. Lepidopt. Soc. 36(2) 87-111 (Sep. Heppner)
 Jardine, W. (B.) 1842 Nat. Library 13 17-71, Portr.
 Leach, W. E. 1815 Brewster, Edinburgh Encyclopaedia 9 66
 Noblett, B. 1985 Bull. Amat. Ent. Soc. 44(349) 170—178, Portr.
 Osborn, H. 1952: A Brief History of Entomology Including Time of Demosthenes and Aristotle to Modern Times with over Five Hundred Portraits Columbus, Ohio, The Spahr & Glenn Company : 1-303.
 Salmon, M. A. 2000 The Aurelian Legacy''. British Butterflies and their Collectors. — Martins, Great Horkesley : Harley Books : 1-432

Энтомологи Великобритании